SGV steht für:
 Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen, offizielles Verzeichnis des nordrhein-westfälischen Landesrechts
 Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte
 Sauerländischer Gebirgsverein
 Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees
 Schweizerischer Gewerbeverband
 Saarburger Gewerbeverband
 Schienengüterverkehr
 Sierra Grande Airport (IATA-Code), Flughafen von Sierra Grande (Río Negro), Provinz Río Negro, Argentinien
 Aerosegovia (ICAO-Code), ehemalige nicaraguanische Fluggesellschaft
 Südwestdeutscher Gemeinschaftsverband
 Sächsische Gestütsverwaltung
S. G. V. steht für:
 S. G. V. Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

SGV